Caldense – abitanti di Caldas (Antioquia)
Caldense – abitanti di Caldas (Boyacá)
Caldense – abitanti di Caldas (Brasile)
Caldense – abitanti di Caldas Novas
Caldense – abitanti di Caldes d'Estrac